George Beresford (1735–1800) – irlandzki arystokrata i polityk 1. markiz Waterford
 George Beresford (1765–1841) – irlandzki duchowny katolicki, biskup
 George Beresford (1781–1839) – irlandzko-brytyjski żołnierz i polityk, lord, kontroler Dworu Królewskiego
 George de la Poer Beresford (1811–1873) – irlandzki żołnierz i polityk, parlamentarzysta z Athlone
 George de la Poer Beresford (1831–1906) – irlandzko-brytyjski polityk, parlamentarzysta z Armagh City
 George Charles Beresford (1864–1938) – brytyjski fotograf